Маринкин — фамилия; имеет женскую форму Маринкина.
 Маринкин, Денис Викторович (род. 1981) — российский музыкант, барабанщик.
 Маринкин, Игорь Олегович (род. 1961) — российский учёный, хирург.
 Маринкин, Сергей Викторович (род. 1983) — российский музыкальный продюсер, композитор телетрансляций Олимпийских игр Сочи 2014. Маринкина, Клавдия Фёдоровна (1921—1995) — советский снайпер Великой Отечественной войны.
 См. также 
 Маринкино
 Маринкина башня